Neubad bezeichnet 
eine Kleinstadt in Lettland, siehe Saulkrasti
einen Stadtteil von Basel, siehe Neubad (Basel)